O Thunderbird Soccer Club é um clube de futebol com sede em Kaohsiung, Taiwan. A equipe compete no Campeonato Taiwanês de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1968.

Clubes de futebol de Taiwan
Clubes de futebol fundados em 1968